Plauelbach ist ein Gewässername im Ortenaukreis in Baden-Württemberg und steht für:

 Plauelbach, Oberlaufname des Mühlbach (Rhein, Scherzheim) von dessen Abzweig vom Kinzig-Teilungsarm Alte Kinzig in Willstätt, Ortenaukreis bis vor Diersheim, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, rechter Zufluss des Oberrheins im Mündungsbereich der Rench
 Plauelbach (Rench), Teilungslauf der auf diesem Abschnitt Alte Rench genannten Rench, Abgang nach rechts bei Wagshurst, Stadt Achern und Rücklauf von links gegenüber Memprechtshofen, Stadt Rheinau

Siehe auch:
 Gieselplauelbach, linker Zufluss des Holergrabens (zuletzt als Diersheimer Ablassgraben zum Gießelbach/Gieselbach, zum Rheinseitenkanal) bei Leutesheim, Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg